

Presentación Previa 
El rumano Marius Copil fue el campeón defensor. No pudo defender con éxito su título tras caer derrotado ante el eventual campeón del torneo, el francés Pierre-Hugues Herbert en los cuartos de final. Herbert derrotó en la final a su compatriota Vincent Millot por 7-5 y 6-4.

Cabezas de serie 

 Adrian Ungur (Primera ronda)
 Marc Gicquel (Primera ronda)
 Marius Copil (Cuartos de final)
 Andrej Martin (Primera ronda)

<ol start="5">
  Guillaume Rufin ''(Segunda ronda)
  James Ward ''(Primera ronda)
  '''Pierre-Hugues Herbert (Campeón)
  Norbert Gomboš (Primera ronda)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Quimper 2014